Alianza Social ist der Name folgender Parteien:

 Alianza Social (Bolivien)
 Alianza Social (Mexiko)